Episodi de Il commissario Cordier – serie televisiva trasmessa tra il 1992 e il 2005
Episodi de Il commissario Cordier – serie televisiva trasmessa tra il 2005 e il 2007

Pagine correlate
Il commissario Cordier